Апама ().

Иранские и эллинистические принцессы 
 Апама или Апамина, дочь Вартака, наложница Дария I.
 Апама, дочь Артаксеркса II, жена сатрапа Фригии Фарнабаза II, мать Артабаза II.
 Апама или Артакама, дочь Артабаза II, жена Птолемея I Сотера.
 Апама, дочь князя Согдианы Спитамена, жена Селевка I Никатора, мать Антиоха I Сотера.
 Апама, дочь предыдущей и Селевка I Никатора.
 Апама, дочь Антиоха I Сотера и Стратоники Сирийской, жена Магаса Киренского, мать Береники II.
 Апама, дочь Деметрия II Этолийского и Стратоники Македонской, жена Прусия I, мать Прусия II.
 Апама, дочь Александра из Мегалополиса, жена царя афаманов Аминандра.
 Апама, дочь Филиппа V Македонского, жена Прусия II, мать царя Вифинии Никомеда II Эпифана.
 Апама, дочь Антиоха II Теоса и Лаодики.

См. также

Примечания